Franzosen-Brunnen steht für folgende Brunnen:

 Franzosen-Brunnen (Merseburg), in Merseburg
 Franzosenbrunnen (Harz), bei Stiege im Harz
 Franzosenbrunnen in Dornbirn
 ein Brunnen in Moosburg an der Isar, der im Zusammenhang mit dem Kriegsgefangenenlager  Stalag VII A steht.

sowie
 eine Karstquelle nahe Berching in Bayern, siehe Steinerne Rinne bei Erasbach 
Siehe auch:
 Franzosenborn